91kt.com est un site Internet appartenant à WarnerMedia et Netdragon. Le site a été fondé en tant que site officiel de Cartoon Network en République populaire de Chine. Il possède des jeux en flash et des émissions de télévision en tant que service de vidéo à la demande.

En Chine, Cartoon Network ne possède aucune chaine de télévision dédiée, mais les séries originales de la chaîne sont diffusées sur des chaines terrestres comme notamment, Les Supers Nanas, Tom et Jerry, Young Justice, Ben 10, Ben 10: Alien Force, Ben 10: Ultimate Alien, Ben 10: Omniverse, Le Laboratoire de Dexter, Ours pour un et un pour t'ours, Looney Tunes Show, Tom et Jerry Show (série télévisée d'animation, 2014), etc. diffusé sur les chaînes de Télévision centrale de Chine (CCTV-1, CCTV-6 et CCTV-14) et 5 chaînes de télévision régionales: BTV Kaku Kids (Pékin), Jiangsu TV Youman Cartoon (Jiangsu), Toonmax TV (Shanghai), Hunan TV Aniworld (Hunan) et GDTV Jiajia Cartoon (Guangdong).

Notes et références

Lien externe 
 

Chine